Розенба́ум (с  — Розовое дерево) — немецкая и еврейская фамилия, а также российская дворянская фамилия немецкого происхождения, внесённая в XIV часть «Общего гербовника дворянских родов Российской империи».

Известные носители

А 
 Розенбаум, Александр Яковлевич (род. 1951) — автор и исполнитель авторской песни, актёр и писатель.
 Розенбаум, Алиса Зиновьевна (1905—1982) — американская писательница и философ, известная под псевдонимом Айн Рэнд.

В 
 Розенбаум, Вернер (1927—2008) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года.
 Розенбаум, Вильгельм (1915—1984) — унтерштурмфюрер СС, осуждённый военный преступник.

Г 
 Розенбаум, Гельмут (1913—1944) — немецкий подводник, кавалер Рыцарского железного креста.

Д 
 Розенбаум, Джонатан (род. 1943) — американский кинокритик.

Ж 
 Розенбаум, Жак (1878—1944) — эстонский архитектор, позднее деятель нацистской военной промышленности.

М 
 Розенбаум, Майкл (род. 1972) — американский киноактёр, известный главным образом по роли Лекса Лютора в сериале «Тайны Смолвиля».

С 
 Розенбаум, Семён Яковлевич (1859—1934) — юрист, депутат Государственной думы, литовский государственный деятель, сионист.
 Розенбаум, Соломон Аронович (1885—1941) — украинский художник.

Я 
 Розенбаум, Яков Михайлович (1871—1925) — полковник, участник Первой мировой и Гражданской войны в рядах Белого движения, Георгиевский кавалер.

См. также 
 Q-критерий Розенбаума